Ел Верано има више значења:

 Ел Верано (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Верано (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Верано (Аљенде), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Верано (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Верано (Морис), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Верано (Отаез), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Верано (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Верано (Сан Бернардо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Верано (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Верано (Сан Себастијан дел Оесте), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Верано (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Верано (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику